Jeļena Ostapenko besegrade Veronika Kudermetova i finalen med 6–0, 6–4 och vann damsingeln vid Dubai Tennis Championships 2022. 

Garbiñe Muguruza var regerande mästare, men hon förlorade i den andra omgången mot Kudermetova.

Seedning

Lottning

Finaler

Övre halvan

Undre halvan

Kvalturnering

Seedning

Kvalificerade
  Kateřina Siniaková
  Dayana Yastremska
  Marta Kostyuk
  Varvara Gracheva
  Markéta Vondroušová
  Elena-Gabriela Ruse

Lucky losers
  Jil Teichmann
  Ajla Tomljanovic

Kvallottning

Kval 1

Kval 2

Kval 3

Kval 4

Kval 5

Kval 6

Referenser
Lottning
Kvallottning

Noter

Dubai Tennis Championships 2022 – Damsingel
2022 – Damsingel